Babette – cantante e attrice italiana
 Babette –  film muto del 1917 diretto da Charles J. Brabin
 8344 Babette – asteroide della fascia principale
 Babette – variante del nome proprio di persona femminile Elisabetta